Il Gerry Weber Open 2003 è stato un torneo di tennis giocato sull'erba.
È stata l'11ª edizione del Gerry Weber Open,
che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2003.
Si è giocato al Gerry Weber Stadion di Halle in Germania, dal 9 al 15 giugno 2003.

Campioni

Singolare 

 Roger Federer ha battuto in finale  Nicolas Kiefer, 6–1, 6–3

Doppio 

 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge hanno battuto in finale  Martin Damm /  Cyril Suk, 6-3, 6–4

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 2003